André Brunet peut désigner :

 André Brunet (1934 ou 1935-), un patineur artistique français ;
 André Brunet (1976-), un violoneux, guitariste, chanteur, arrangeur, compositeur et comédien québécois ;
 André Brunet (1925-1996), un homme politique français.